Dumas har flere betydninger:

 Alexandre Dumas den yngre (Dumas fils) – fransk romanforfatter
 Alexandre Dumas den ældre (Dumas père) – fransk romanforfatter
 Dumas (Texas) – en by i staten Texas